Гарпалион — имя ряда персонажей греческой мифологии:

 Гарпалион — сын Пилемена, персонаж «Илиады»;
 Гарпалион — сын Аризела;
 Гарпалион — лемносец, упомянутый у Нонна Панополитанского.

Примечания